gruit - een kruidenmengsel
Gruut (bier) - een Belgisch bier